

Модлиця — село в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Модлиця — село в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства